Krapets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Крапец) :
Krapets, village bulgare de l'obchtina de Chabla, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Krapets, village bulgare de l'obchtina de Mezdra, situé dans l'oblast de Vratsa.